occupation peut faire référence à :
 Une activité, par anglicisme de  (job),
 L'occupation d'un état par un autre,

Œuvres 
 L'Occupation (2002), un roman d'Annie Ernaux.